El Gran Premio de Italia de Motociclismo de 2007 fue la sexta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2007. Tuvo lugar en el fin de semana del 1 al 3 de junio de 2007 en el Autódromo Internacional del Mugello, situado en la ciudad de Mugello, Italia. La carrera de MotoGP fue ganada por Valentino Rossi, seguido de Dani Pedrosa y Alex Barros. Álvaro Bautista ganó la prueba de 250cc, por delante de Alex de Angelis y Héctor Barberá. La carrera de 125cc fue ganada por Héctor Faubel, Sergio Gadea fue segundo y Simone Corsi tercero.

Resultados MotoGP

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba. Consultado el 4 de junio de 2007.

2007
Italia
Deporte en Italia en 2007